Il singolare del BMW Open 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Željko Franulović era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Buster Mottram.

Guillermo Vilas ha battuto in finale 6–1, 6–3, 6–3  Mottram.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Buster Mottram (finale)
  Balázs Taróczy (semifinali)
  Karl Meiler (quarti di finale)

 Hans Gildemeister (secondo turno) 
 Željko Franulović (semifinali) 
 Pat Du Pré (primo turno) 
 Jiří Hřebec (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1978